Lira (constel·lació), constel·lació de l'hemisferi boreal.
 Lira (moneda), unitat monetària de diversos estats del món.
 Lira (Salvaterra), parròquia del municipi de Salvaterra de Miño (Província de Pontevedra, Espanya)
 Lira (instrument musical) és un antic instrument musical de corda pinçada.
 Lira de Bizanci és un antic instrument musical de corda fregada.
 Lira (glockenspiel) és un instrument musical de percussió.
 Lira (poesia), estrofa pròpia de la poesia castellana
 Lira (Uganda), ciutat al nord d'Uganda